Муя:
 Муя — река на севере Бурятии, левый приток Витима
 Муя — посёлок в Муйском районе Бурятии.
 Муя — деревня в Кировском районе Ленинградской области